Чайкенд () — название населённых пунктов:

Азербайджан 
  — село в Дашкесанском районе.
 Чайкенд (Геташен) — село в Гёйгёльском районе .
  — село в Гедабекском районе.
 Чайкенд — село в Кельбаджарском районе.
  — село в Шекинском районе.
  — село в Шушинском районе.

Армения 
 Чайкенд — до 1991 года название села Дпрабак в Гехаркуникской области.

См. также 
 Юхары Чайкенд

Примечания